La lista nera è un registro che contiene una lista di soggetti, entità, o persone per scopi politici, di sicurezza o alle quali è negato un particolare servizio, diritto o privilegio.

La lista nera nell'economia
La lista nera nell'informatica
La lista nera nell'aeronautica
La lista nera di Hollywood

Pagine correlate 
Blacklist